Ruské příjmení Anciferov nosí více osob:

 Danila Jakovlevič Anciferov (?–1712) – ruský cestovatel po Dálném východě, objevitel
 Nikolaj Stěpanovič Anciferov (1930–1964) – ruský sovětský básník, autor veršů z hornického prostředí

Ruská příjmení